Вени, Венион — греческий топоним. Может означать:

 Венион (Ретимни) — село в общине Милопотамос на Крите.
 Венион (Ханья) — село в сообществе Калидония в общине Платаньяс на Крите.